Myelodysplasie steht für 

 Myelodysplastisches Syndrom
 Spina bifida
 Neuralrohrdefekt